Барселона Лейдис Оупън 2010 е 4-тото издание на Барселона Лейдис Оупън. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2010. Провежда се в Барселона, Испания от 12 до 18 април.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки

Схема на двойки 

WTA Тур 2010
Барселона Лейдис Оупън